Trois gouvernements français ont porté ce nom :
 Gouvernement Maurice Rouvier (1), du  au .
 Gouvernement Maurice Rouvier (2), du  au .
 Gouvernement Maurice Rouvier (3), du  au .